Jorge Fernández Díaz el término puede referirse a los siguientes artículos:

 Jorge Fernández Díaz (1950) político e ingeniero español.
 Jorge Fernández Díaz (1960) escritor y periodista argentino.